Dannebrog – nazwa flagi Danii
 Dannebrog – wieś w Nebrasce w USA
 „Dannebrog” – duńska fregata pancerna z XIX wieku
 „Dannebrog” – królewski jacht duński